Rexford ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Rexford (1927–1994), US-amerikanischer Rennfahrer
 Eben E. Rexford (1848–1916), US-amerikanischer Schriftsteller
Jennifer Rexford (* 1969), US-amerikanische Informatikerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rexford (Kansas)
 Rexford (Mississippi)
 Rexford (Montana)
 Rexford (New York)
 Rexford (Ohio)
 Rexford (Pennsylvania)

Sonstiges:
 Rexford-Gletscher, Gletscher auf der Thurston-Insel, Antarktis